Melanella elongata är en snäckart som beskrevs av Bucquoy, Dollfus och Philippe Dautzenberg 1883. Melanella elongata ingår i släktet Melanella och familjen Eulimidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
elongata